Aragóniai Péter (1068–1104), I. Péter néven aragóniai király
Aragóniai Péter (1086–1104) aragóniai királyi herceg és trónörökös, az előbbi fia
Aragóniai Péter (1178–1213), II. Péter néven aragóniai király
Aragóniai Péter (1243–1285), III. Péter néven aragóniai király, az előbbi unokája
Aragóniai Péter (1304/5–1342) aragóniai királyi herceg, II. Péter néven szicíliai király, az előbbi unokája
Aragóniai Péter (1319–1387), IV. Péter néven aragóniai király, az előbbi veje
Aragóniai Péter (1347–1347) aragóniai királyi herceg és trónörökös, az előbbi fia
Aragóniai Péter (1398–1400) aragóniai és szicíliai királyi herceg. Szicília trónörököse, I. Mária szicíliai királynő és I. (Ifjú) Márton iure uxoris szicíliai király fia
Aragóniai Péter (1429–1466), V. Péter néven aragóniai (ellen)király, portugál királyi herceg